USS Ford je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Ford (FFG-54) 
 USS Ford (DD-228)

Ford